Carl Bergström kan avse:

 Carl Bergström (ingenjör) (1884-1950), ingenjör och lärare
 Carl Bergström (militär) (1893–1977), överste i flygvapnet
 Carl Bergström (riksdagsman) (1843–1922)
 Carl Johan Bergström (1844-1917), ingenjör och bruksägare